Чикомусело има више значења:

 Општина Чикомусело (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чикомусело (Чикомусело, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику